Landois är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Felix Landois (1879–1945), tysk kirurg och universitetslärare
 Hermann Landois (1835–1905), tysk zoolog och universitetslärare
 Leonard Landois (1837–1902), tysk fysiolog och universitetslärare
 Max Landois (1873–1935), tysk jurist
 Paul Landois (verksam under 1700-talet), fransk författare
 Serge Landois (född 1961), fransk skulptör